Альфонс де Шатобріан (1877 — 1951) — французький письменник і журналіст.
 Франсуа-Рене де Шатобріан  — французький письменник, політик і дипломат, один з засновників романтизму у французькій літературі.

 Шатобріан — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара.

В кулінарії: 
 Шатобріан — страва з яловичини.
 Шатобріан — соус.